Flagstaff (englisch für Fahnenmast) steht für:

 Flagstaff, Stadt im Coconino County des Bundesstaates Arizona in den Vereinigten Staaten
 Flagstaff (Maine), ehemalige Plantation im Somerset County des Bundesstaates Maine in den Vereinigten Staaten
 Flagstaff (Hügel), Hügel auf Tent Island, Dellbridge-Inseln, Ross-Archipel, Antarktis
 Flagstaff (Südafrika), Stadt in der Provinz Ostkap in Südafrika
 (2118) Flagstaff, Asteroid
 Flagstaff-Gletscher, Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Flagstaff Point, Landspitze der Ross-Insel in der Antarktis

 Flagstaff Hill, diverse Hügel
 Flagstaff Lake, diverse Seen